Soft systems methodology
 Unió Socialdemòcrata de Macedònia, Socijaldemokratski sojuz na Makedonija, SSM, partit polític de Macedònia del Nord.